Amerikai Egyesült Államok
Crest (Georgia)
Crest (Lassen megye, Kalifornia)
Crest (San Diego megye, Kalifornia)
Crest (Missouri)
 Franciaország
Crest (Drôme)
Le Crest